Stefanie Böhler (ur. 27 lutego 1981 w Bad Säckingen) – niemiecka biegaczka narciarska, dwukrotna medalistka olimpijska oraz medalistka mistrzostw świata.

Kariera 
W Pucharze Świata zadebiutowała w sezonie 2001/2002, który ukończyła ostatecznie na 75 miejscu klasyfikacji generalnej. Na swoje pierwsze miejsce na podium zawodów Pucharu Świata musiała zaczekać do sezonu 2008/2009.

Jej pierwszą dużą imprezą były mistrzostwa świata w Val di Fiemme w 2003 r. Tam jej najlepszym wynikiem indywidualnym było 10. miejsce w sprincie techniką dowolną. Dwa lata później, podczas mistrzostw świata w Oberstdorfie spisywała się słabiej indywidualnie, za to w sztafecie otarła się o podium zajmując czwarte miejsce. Na mistrzostwach w Sapporo indywidualnie notowała wyniki w okolicach 30 miejsca, ale razem z Violą Bauer, Claudią Künzel oraz Evi Sachenbacher wywalczyła srebrny medal w sztafecie 4x5 km. Mistrzostwa świata w Libercu były jednymi z najsłabszych w jej karierze. Startowała w biegu na 10 km techniką klasyczną, w którym zajęła 32. miejsce oraz w biegu łączonym na 15 km, do którego została zgłoszona, ale ostatecznie w nim nie wystartowała.

Olimpijskim debiutem Böhler były igrzyska olimpijskie w Turynie. Indywidualnie jej najlepszym wynikiem było 20. miejsce w sprincie techniką dowolną oraz w biegu na 30 km stylem dowolnym. Ponadto razem z Bauer, Sachenbacher-Stehle i Künzel zdobyła srebrny medal w sztafecie 4x5 km. Startowała także na igrzyskach olimpijskich w Vancouver, gdzie jej największym osiągnięciem było 17. miejsce w biegu na 30 km techniką klasyczną.

Najlepsze wyniki w Pucharze Świata osiągnęła w sezonie 2008/2009, kiedy to zajęła 14. miejsce w klasyfikacji generalnej.

Po sezonie 2018/2019 zakończyła karierę.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w zawodach indywidualnych Pucharu Świata chronologicznie

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2017/2018

Linki zewnętrzne 

 Profil na stronie FIS

Uwagi

Przypisy 

Niemieccy biegacze narciarscy
Niemieccy medaliści olimpijscy
Medaliści Mistrzostw Świata w Narciarstwie Klasycznym 2007
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2006
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2010
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Urodzeni w 1981